ARE eller Are kan syfta på: 

 ARE (reklamföretag) – företag i utomhusreklambranschen
 ARE – landskod enligt ISO 3166-1 för Förenade arabemiraten
 Are – ett nordiskt mansnamn och del i den nordiska mytologin

Geografi

Estland 

 Are, Pärnumaa, Pärnu län, Are vald,

Sverige 

Are sjö (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (66,2 ha)
Are sjö (Gårdsby socken, Småland),  sjö i Växjö kommun,  (1,65 km²)

Robotskapade Estlandförgreningar